Белгийската Про Лига (официално известна като Юпилер Про Лига) е топ-лигата за футбол в Белгия. Състои се от 16 отбора и действа по системата на промоция и изпадане съответно в Белгийската Втора Дивизия. Сезонът протича от края на юли до началото на май. В първата плейофна група участват отборите класирани на позициите от 1 до 6 през редовния сезон. Втората плейофна група се състои от отборите от 7-о до 14-о място. Плейофите за изпадане се състоят от 5 мача между завършилите на 15-о и 16-о място. Първенството е спонсорирано основно от белгийската бира „Юпилер“.

Формат 
През сезон 2009 – 10 формата на надпреварата драстично се променя – въведена е системата с плейофи след края на редовния сезон като също така са направени промени в календара на първенството и се играят мачове дори по Коледните празници. Броят на отборите е намален от 18 на 16.

Редовен сезон 
Всеки от 16-те участника в надпреварата играе срещу всеки от останалите 15 отбора по два пъти – един път като домакин и един като гост. Редовния сезон приключва с изиграването на 30 кръга всеки от тях състоящ се от по 8 мача. Този етап от първенството се изиграва между юли и март.

Плейофната фаза се играе от март до май като в първата плейофна група участват отборите класирани на позициите от 1 до 6 през редовния сезон. След изиграването на всички мачове от първата група класирания 1-ви става шампион на Белгия, 2-рия се класира за 3-тия квалификационен кръг на УЕФА Шампионска лига, а отборът завършил 3-ти за 3-ти квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа. Отборът класиран на 4-то място играе „Тестмач“ срещу победителя от втората плейофна група, за да определят кой от тях ще играе във 2-рия квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа. Втората плейофна група се състои от отборите от 7-о до 14-о място, които се разделят на две групи – А и B. В плейофите всеки играе срещу всеки по два пъти. Плейофите за изпадане се състоят от 5 мача между завършилите на 15-о и 16-о място.

Шампиони

Шампиони по клубове 
Забележка: Белгийските клубове са длъжни да слагат по 1 звезда на техния екип за всеки 10 спечелени титли.

Източници 
 Юпилер Лига
 Белгийска футболна история 
 РСССФ Архив
 Футболни резултати

Футбол в Белгия
Турнири по футбол
Основани в Белгия през 1895 година